Боннак (Арьеж) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Боннак (Канталь) — коммуна во Франции, департамент Канталь.
 Де Боннак, Жан Луи д’Юссон (1672—1738) — французский дипломат.
 Боннак, Франсуа-Арман д’Юссон (1716—1778) — французский военачальник и дипломат, сын предыдущего.